Las Lagunas puede referirse a :

Las Lagunas, en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan, Argentina,
Las Lagunas, en el departamento Libertador General San Martín, provincia de San Luis, Argentina;
Las Lagunas, barrio del municipio malagueño de Mijas, España;
 Las Lagunas, distrito municipal del municipio Padre Las Casas en Azua, República Dominicana.
Las Lagunas, barrio del municipio galaico de Orense, provincia de idéntico nombre, España.